Jules François Félix Husson (1821-1889), écrivain français.

 Champfleury, une commune française de l'Aube ;
 Champfleury, une commune française de la Marne ;
 Champfleury, un quartier de l'ancienne ville de Sainte-Rose, maintenant fusionnée à Laval (Québec).

Voir aussi 
 Château de Champfleury, en Mayenne ;
 Rue Champfleury, du  de Paris qui  porte le nom de l’écrivain Champfleury (1821-1889) ;
 Champ-fleury, le premier traité de typographie française, de Geoffroy Tory (1529).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France